Franz Endres ist der Name folgender Personen:

* Franz Carl Endres (1878–1954), deutscher Historiker und Schriftsteller
 Franz Endres (Politiker) (1847–1906), österreichischer Politiker des Abgeordnetenhauses
 Franz Xaver Endres (1884–1970), deutscher Maler